Лиферов — русская фамилия. Происходит от христианского календарного имени Елевферий (Лифер).

 Лиферов, Анатолий Петрович (1940—2021) — советский и российский педагог, ректор (1986—2007), президент (2007—2012) Рязанского государственного университета им. С. А. Есенина, академик РАО.
 Лиферов, Евгений Викторович (род. 1966) — советский, таджикистанский и российский футболист.

Примечания